Zophiuma är ett släkte av insekter. Zophiuma ingår i familjen Lophopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Zophiuma